Hillington ist der Name folgender Ortschaften:

 Hillington (Glasgow), Schottland
 Hillington (Norfolk), England